Met Drie Koninkrijken wordt verwezen naar:
de periode van de Drie Koninkrijken in China (220–280), zie: Drie Koninkrijken (China).
de Drie koninkrijken van Korea (1e–7e eeuw).